Polar-Klasse bezeichnet zwei Schiffsklassen:
 Polar-Klasse (1976)
 Polar-Klasse (2017), Containerschiffsklasse von Hamburg Süd